

Patronyme 

 Alain Bernat Gallego (né en 1971), homme politique andorran ;
 Chrystel Bernat (1971), historienne française ;
 Conchita Martínez Bernat (1972-), joueuse de tennis espagnole ;
 Enric Bernat (1923-2003), homme d’affaires espagnol ;
 François Bernat-Salles (1855-1934), guide de montagne français ;
 Juan Bernat (né en 1993), footballeur espagnol ;
 Laurent Bernat (-2004), musicien français ;
 Philippe Bernat-Salles (né en 1970), joueur français de rugby à XV ;
Sara Bernat (née en 1976), actrice de films pornographiques espagnole.

Prénom 
 
 Bernát un prénom hongrois masculin, variant du prénom germanique Bernhard.
Patronyme hispanique
Patronyme français